Almkogel oder Alpkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Almkogel (Warscheneckgruppe), 2116 m, Berg in der Warscheneckgruppe, Landesgrenze Oberösterreich-Steiermark
 Alpkogel (Silvrettagruppe), 1995 m, Berg am Kopssee, Landesgrenze Tirol-Vorarlberg
 Almkogel (Oberösterreichische Voralpen), 1513 m, Berg bei Weyer und Großraming, Oberösterreich
 Alpkogel (Semmeringgebiet), 1414 m, Berg beim Sonnwendstein, Landesgrenze Niederösterreich-Steiermark
 Almkogel (Salzkammergut-Berge), 1030 m, Berg am Mondsee, Landesgrenze Oberösterreich-Salzburg